Düzağaç ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Düzağaç (Bozüyük), Ortschaft im Landkreis Bozüyük der türkischen Provinz Bilecik
 Düzağaç (Doğanyurt), Ortschaft im Landkreis Doğanyurt der türkischen Provinz Kastamonu
 Düzağaç (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Düzağaç (Manavgat), Ortschaft im Landkreis Manavgat der türkischen Provinz Antalya
 Düzağaç (Mengen), Ortschaft im Landkreis Mengen der türkischen Provinz Bolu
 Düzağaç (Sinanpaşa), Ortschaft im Landkreis Sinanpaşa der türkischen Provinz Afyonkarahisar
 Düzağaç (Solhan), Ortschaft im Landkreis Solhan der türkischen Provinz Bingöl